Benney bezeichnet

 Benney, französische Gemeinde im Département Meurthe-et-Moselle

Benney ist der Familienname folgender Personen:

 David J. Benney, Mathematiker
 Jane Benney (* 1980), simbabwische Schauspielerin
 Mark Benney (* 1910), Soziologe

Siehe auch:
 Benny